Linda Miller, attrice statunitense
Linda Lael Miller, scrittrice statunitense
Linda Taylor Miller, attrice statunitense